Éric Yung (né en 1948), journaliste et ancien inspecteur de police
 Eugène Yung (1827-1887), normalien, journaliste et homme de lettres français
 Émile Yung (1854-1918), biologiste genevois
 Élodie Yung (née en 1981), actrice française
 Richard Yung (né en 1947), homme politique français de gauche
 Sergey Yung (né en 1955), athlète soviétique spécialiste du 50 kilomètres marche

Yung apparaît dans le patronyme de
 Chan Yung-Jan (née en 1989), joueuse de tennis taïwanaise
 Chuang Chia-Jung (née en 1985), joueuse de tennis taïwanaise
 Chung Ju-yung (1915 - 2001), entrepreneur sud-coréen
 Victor Sen Yung (1915 - 1980), acteur américain
 Yung-lo (1360 - 1424)
 Yung Joc (né en 1983), rappeur américain

Yung est le pseudonyme de :
 Yung Gravy (1996-), chanteur américano-suisse

Homonymie de patronyme